Lilu ist der Name von

 Lilu (Estland), Ort bei Tartu in Estland
 Lilu (Musikerin) (* 1981), polnische Musikerin
 Līlū Darrehsī, Tal im Iran

 Abkürzung für Licht- und Luftbad Niederrad